Birgittaskolan kan syfta på:

 Birgittaskolan, Linköping – tidigare landstingsägd, numera kommunal, gymnasieskola med vårdutbildningar
 Birgittaskolan, Stockholm
 Birgittaskolan, Örebro